Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Pacific Life Open 2005 des Damentennis. Insgesamt nahmen 48 Spielerinnen im Einzel und 8 Paarungen im Doppel an der Qualifikation teil, die von 7. bis 9. März 2005 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2005
Tennisturnier in Indian Wells